Als Kabinett Fukuda werden folgende japanische Kabinette bezeichnet:
 das Kabinett von Fukuda Takeo, dem 42. Premierminister von Japan:
 1976–1977: Kabinett Takeo Fukuda
 1977–1978: Kabinett Takeo Fukuda (Umbildung)
 das Kabinett seines Sohnes Yasuo Fukuda, dem 58. Premierminister von Japan:
 seit 2007: Kabinett Yasuo Fukuda